Zielonowo bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Zielonowo (Stawiguda), Dorf der Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Grünau, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Zielonowo (Szczecinek), Weiler der Gmina Szczecinek, Powiat Szczecinecki  in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Lindenberg, Kreis Neustettin, Pommern
 Zielonowo (Szubin), Dorf der Gmina Szubin, Powiat Nakielski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1919 und 1939 bis 1945: Grünau, Kreis Schubin/Altburgund, Posen
 Zielonowo (Wieleń), Dorf der Gmina Wieleń, Powiat Czarnkówsko-Trzcianecki in der Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Grünfier, Kreis Filehne, Posen